

Mythes et légendes 
 Alastor est une épiclèse du dieu grec Zeus ;
 Alastor est un démon. Cité par Collin de Plancy dans son Dictionnaire infernal, il est le grand exécuteur des sentences du monarque infernal.

Œuvres de fiction antique 
 Alastor est un guerrier lycien combattant aux côtés des Troyens pendant la guerre de Troie, tué par Ulysse ;
 Alastor est un guerrier pylien de la guerre de Troie.

Œuvres de fiction moderne 
 Alastor Maugrey, dit « Fol-œil », est un personnage de la saga Harry Potter.
 Alastor est un des personnages principaux de la web-série animée Hazbin Hotel.
 Alastor est le nom d'une arme dans le jeu Devil May Cry sur PS2. Il s'agit d'une épée contrôlant la foudre. L'Epée du Tonnerre. Dante l'obtient au Chapitre 2 : Le Juge de la Mort. Elle est l'âme du démon Alastor  ;
 Alastor est un ennemi dans la série de jeux vidéo Castlevania ; il prend la forme d'une épée animée par un esprit maléfique  ;
 Alastor est également représenté dans le jeu Painkiller en tant que boss de fin de la . Après s'être servi du Héros pour se rebeller contre Lucifer, il prend le contrôle des armées des Enfers ;
 Alastor apparait aussi dans le jeu vidéo Titan Quest dans la phase du jeu où l'on se trouve dans les catacombes de l'Acropole à Athènes  ;
 Alastor est le  nom du rival principal du héros dans la série de jeux "Viewtiful Joe" ;
 Alastor est le nom du Roi de Guze avec lequel Shana de l'anime japonais Shakugan no Shana a pactisé afin de devenir une Flame Haze.

Autres usages 
 Alastor est un poème fameux de Percy Bysshe Shelley, écrit fin 1815 à Bishopsgate, à Londres, et publié pour la première fois en 1816.
 , astéroïde troyen de Jupiter.
 Trullion : Alastor 2262, Marune : Alastor 933 et Wyst : Alastor 1716 sont trois romans de science-fiction de Jack Vance.

Références 

Démon judéo-chrétien